{{Taxobox
| image = Eublepharis angramainyu.JPG
| color = pink
| name = Іранський еублефар
| domain = Ядерні (Eukaryota)
| regnum = Тварини (Animalia)
| phylum = Хордові (Chordata)
| subphylum = Черепні (Craniata)
| infraphylum = Хребетні (Vertebrata)
| classis = Плазуни (Reptilia)
| ordo = Лускаті (Squamata)
| subordo = Lacertilia
| familia = Геккони (Gekkonidae)
| subfamilia = Eublepharinae
| genus = Eublepharis
| species = Іранський еублефар
| binomial = '| binomial_authority = Стівен Клемент Андерсон
| wikispecies = 
| ncbi = 
| itis = 
}}Іранський еублефар' (Eublepharis angramainyu) — вид геконів роду Eublepharis. Angramainyu'' перекладається з перської як «дух ночі».

Опис 
Загальний розмір 20 см. Шкіра вкрита дрібною лускою з окремими великими куносоподібними горбинками. Хвіст короткий, який розширюється у задній частині. Спина має жовтуватий або буроватий колір з численними дрібними темними плямами, іноді витягнутими поперек спини. У молодих геконів ці плями виразніші, мають вигляд чорних поперечних смуг.

Спосіб життя 
Полюбляє кам'янистий ґрунт, часто живе у передгір'ях. Активний вночі. Вдень відпочиває серед скель та у норах гризунів. Харчується комахами, павуками, сольпугами, скорпіонами, мокрицями, дрібними ящірками. При небезпеці може позбутися хвоста.

Це яйцекладні гекони. Яйця відкладає наприкінці травня — на початку липня.

Розповсюдження 
Мешкає у Ірані (особливо біля Загросу), Туркменістані, Іраку, Туреччині, Сирії.

Джерела 
 http://sci.ege.edu.tr/~bgocmen/eangramainyu.html 
 Anderson, Steven C 1999 The lizards of Iran. Contributions to Herpetology Volume 15, Society for the Study of Amphibians and Reptiles, Saint Louis, Missouri: i-vii, 1-442

Еублефарові